Аршак II — цар Великої Вірменії.
 Аршак II — опера вірменського композита Тиграна Чухаджяна.